Vojtech Mastny bzw. Vojtěch Mastný ist der Name folgender Personen:
* Vojtěch Mastný (Diplomat) (1874–1954), tschechoslowakischer Diplomat der Zwischenkriegszeit
 Vojtech Mastny (Historiker) (* 1936), amerikanischer Historiker, Großneffe des Diplomaten gleichen Namens